

Films 
Amityville est une série de films incluant les films suivants.
 Amityville : La Maison du diable est un film d'horreur américain réalisé par Stuart Rosenberg, sorti en 1979.
 Amityville 2 : Le Possédé est un film américain d'horreur réalisé par Damiano Damiani, sorti en 1982. 
 Amityville 3D : Le Démon est un film américain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1983. 
 Amityville 4 : The Evil Escape est un téléfilm américain réalisé par Sandor Stern en 1989.
 Amityville: La Malédiction est un film américain réalisé par Tom Berry, sorti en 1990.
 Amityville 1993 : Votre heure a sonné est un film américain réalisé par Tony Randel, sorti en 1992.
 Amityville : Darkforce est un film américain réalisé par John Murlowski, sorti en 1993.
 Amityville : La Maison de poupées est un film américain réalisé par Steve White, sorti en 1996.
 Amityville est un film d'Andrew Douglas, sorti en 2005,  de La Maison du diable.
 Amityville : The Awakening est un film américain réalisé par Franck Khalfoun, sorti 2017, librement inspiré de l'affaire d'Amityville.

Autres 
 Amityville est une petite ville de banlieue de la ville de Babylon, située dans le comté de Suffolk, New York, aux États-Unis.
 Amityville est une commune du comté de Berks, en Pennsylvanie.
 L'affaire d'Amityville est une série de meurtres commis dans la petite ville du comté de Suffolk.
 The Amityville Horror est un livre de Jay Anson, inspiré de l'affaire d'Amityville.